Meistriliiga 2002 foi a 12ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o Flora Tallinn.

Classificação Final

Campeão

Promoção/Rebaixamento playoff

Artilharia 
1. Andrei Krõlov      (TVMK Tallinn) -     37
2. Maksim Gruznov     (Trans Narva) -      24
3. Tor Henning Hamre  (Flora Tallinn) -    23
4. Vjatšeslav Zahovaiko    (Tulevik Viljandi) - 20
5. Dmitri Ustritski   (Tulevik Viljandi) - 16
6. Vitali Leitan      (Levadia Maardu) -   14
7. Vladimir Tšelnokov (Levadia Maardu) -   12
8. Argo Arbeiter      (Levadia Maardu) -   11
=. Aleksandr Kulik    (Flora Tallinn) -    11
=. Ingemar Teever     (TVMK Tallinn) -     11

2002
2002 no futebol
Desporto na Estônia em 2002